Conni ist:

 eine Nebenform des weiblichen Vornamens Cornelia oder Constanze
 die Hauptfigur aus der seit 2015 auch verfilmten Kinderbuch-Reihe „Meine Freundin Conni“ des Carlsen Verlags, siehe Conni
 Conni (Phrygien), eine antike Stadt in Phrygien
 eines der sechs  Mainzelmännchen des ZDF

Siehe auch:
 Conny